PES1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 588 амінокислот, а молекулярна маса — 68 003.

Задіяний у таких біологічних процесах, як процесинг рРНК, біогенез рибосом, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки